A Final do Campeonato Africano das Nações de 2013 foi a decisão da 29ª Taça das Nações Africanas. Foi disputada no estádio Soccer City, em Joanesburgo.

Caminho até a final

Detalhes da partida

Estatísticas 

2013 no futebol
Campeonato Africano das Nações